Constance M. Burge – autrice televisiva statunitense
 Heather Burge – ex cestista statunitense
 Burge – fiume francese, tributario dell'Allier

Altri progetti